

Височе — село в гміні Вонсево Островського повіту Мазовецького воєводства

Височе – населений пункт у Загребській жупанії у складі громади Жумберак